Gamsspitzl ist der Name folgender Berge:

 Gamsspitzl (Radstädter Tauern), 
 Gamsspitzl (Venedigergruppe), 
 Gamsspitzl (Stubaier Alpen),